Hippomarathrum microcarpum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein, och fick sitt nu gällande namn av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Hippomarathrum microcarpum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
microcarpum